Lanaja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lanaja (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Lanaja (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar